Het ATP-toernooi van Los Angeles 1991 (met de officiële naam Los Angeles Open) werd gespeeld van 29 juli tot en met 4 augustus 1991. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het Los Angeles Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Los Angeles
Los Angeles